Lamong (plaats), plaats op Oost-Java
Lamong (rivier), rivier op Oost-Java
Lamong (brug), brug in Amsterdam-Oost, vernoemd naar de rivier
Lamonggracht, gracht in Amsterdam-Oost, vernoemd naar de rivier